Botorrita kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Botorrita (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Botorrita (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar